Hegelschule bezeichnet

 Friedrich-Hegel-Schule, allgemeinbildende Schule in Nürnberg
 Hegel-Gymnasium Magdeburg
 Hegel-Gymnasium Stuttgart 
 Hegelianismus, Sammelbezeichnung für die sich an Georg Wilhelm Friedrich Hegel anschließenden oder sich auf ihn berufenden philosophischen Strömungen